A Seleção Indonésia de Futebol em 2018 participou da Copa AFF Suzuki de 2018. Também ira participar de quatro amistosos contra a Islândia, o Maurício, o Myanmar e o Hong Kong.

Seleção Masculina de Futebol

Estatísticas

Artilheiro

Treinadores em 2018

Jogos

Amistosos

Copa AFF Suzuki

Futebol de 2018 na Indonésia